Ли́повая — прилагательное женского рода от слова липа.

Горы 
 Липовая — гора на границе городского округа Верхний Тагил и Кировградского городского округа Свердловской области.
 Липовая — гора в городском округе Карпинск Свердловской области.
 Липовая — гора в Горноуральском городском округе Свердловской области.
 Липовая — гора в Полевском городском округе Свердловской области.

Реки 
 Липовая — река в Майкопском районе Адыгеи, приток Белой.
 Липовая — река в Архаринском муниципальном округе Амурской области, приток Домикана.
 Липовая — река в муниципальном образовании Алапаевском Свердловской области, приток Рублихи.
 Липовая — река в Кушвинском городском округе Свердловской области, приток Баранчи.
 Липовая — река в Ставрополе, приток Татарки.

См. также 
 Липовая Гора
 Липовая Долина
 Липовая Грива  
 Липовая 1
 Липовая 2